Поворот рек — проекты изменения направления течения рек для нужд человека, может означать:

 Поворот китайских рек в КНР
 Поворот индийских рек на севере и юге Индии
 Поворот сибирских рек в азиатской части СССР
 Поворот северных рек на европейской части СССР